Erdbeere steht für:

 botanisch ein Vertreter der Erdbeeren
 Name der essbaren Früchte (bzw. Scheinfrüchte mit Nüsschen) der Erdbeeren:
 der Gartenerdbeere
 der Wald-Erdbeere
 der Hügel-Erdbeere
 der Chile-Erdbeere

und für
 Erdbeere (Heraldik), eine Wappenfigur